Quiabentia är ett släkte av kaktusväxter. Quiabentia ingår i familjen kaktusväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kaktusväxter
Quiabentia